Bizon amerykański, dawniej: bizon (Bos bison) – duży ssak łożyskowy z rodziny wołowatych, rzędu Cetartiodactyla, największy obecnie ssak lądowy Ameryki Północnej.

Nazwa zwyczajowa 
We wcześniejszej polskiej literaturze zoologicznej dla określenia gatunku Bos bison stosowano nazwę bizon. W wydanej w 2015 roku przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk publikacji „Polskie nazewnictwo ssaków świata” dla gatunku przyjęto nazwę bizon amerykański, rezerwując oznaczenie bizon dla rodzaju Bison.

Podgatunki 
Wyróżnia się dwa podgatunki:
 bizon preriowy (B. bison bison) – zamieszkiwał Wielkie Równiny, wędrowny
 bizon leśny (B. bison athabascae) – mała osiadła populacja w północno-zachodniej Kanadzie i na Alasce, wyższy i cięższy od poprzedniego, osiadły

Historia 
W warunkach naturalnych żył w olbrzymich stadach; szacuje się, że przed kolonizacją Ameryki przez Europejczyków populacja bizona amerykańskiego liczyła miliony osobników. Pierwszym Europejczykiem, któremu zawdzięczamy opis zwierzęcia, był konkwistador hiszpański Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1530). Pod koniec XIX wieku stanął przed groźbą wyginięcia, głównie z powodu nadmiernego odstrzału; polowanie na bizony amerykańskie było wówczas ulubionym sportem białych uzbrojonych w broń palną. Przyjeżdżali oni specjalnymi pociągami, a polowanie odbywało się czasem z okien wagonów. Gatunek, będący naturalnym źródłem pożywienia rdzennych Amerykanów, uratowało od wyginięcia Amerykańskie Towarzystwo Ochrony Bizona (American Bison Society) oraz utworzenie kilku parków narodowych. W latach 90. XX wieku populację bizonów oceniano na około 20 tysięcy osobników.

Cechy gatunku 

 Długość  2,1-3 m
 Długość ogona  0,5-0,6 m
 Masa ciała  450-1000 kg; największy osobnik ważył 1140 kg.
 Wysokość w kłębie  samica 1,6-1,8 m, samiec 1,8-2,0 m ; samice są (średnio) mniejsze od samców
 Ubarwienie  brązowe; przednią część ciała okrywa gęsta sierść, tworząca coś w rodzaju "peleryny" i potęgująca wrażenie masywności zwierzęcia; młode osobniki są rudawe;
 Pożywienie  trawa
 Dojrzałość płciowa  ok. 3 roku życia
 Rozród  ciąża trwa około 9 miesięcy; po tym czasie na świat przychodzi zazwyczaj jeden cielak, który już po kilku godzinach dołącza z matką do stada; czas karmienia mlekiem 7-8 miesięcy.
Występowanie: prerie oraz rzadkie, prześwietlone lasy Ameryki Północnej.

Obecność w kulturze 
Z angielską nazwą bizona wiąże się pewne zdanie w tym języku złożone z samych homonimów, które brzmi Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.

Zobacz też 
 żubr – gatunek pokrewny
 yakalo – krzyżówka bizona z jakiem
 beefalo – krzyżówka bizona z bydłem domowym

Uwagi

Przypisy 

Wołowate
Ssaki Ameryki Północnej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1758 roku